Los Lagos kan syfta på:

Argentina 

 Departamento de Los Lagos, kommun, Neuquén,

Chile 

 Región de Los Lagos, region, 
 Los Lagos (kommun), Región de Los Ríos, Provincia de Valdivia,

Mexiko 

 Los Lagos, Mexiko, ort, Chiapas, Bella Vista,